Altınyayla, ville située dans la province de Burdur ;
 Altınyayla, ville située dans la province de Sivas.

it:Distretto di Altınyayla